

Persone 
 Emmanuel Boateng (1994-) – calciatore ghanese
 Emmanuel Boateng (1996-) – calciatore ghanese
 Emmanuel Boateng (1997-) – calciatore ghanese